Прави́тельство Жан-Марка Эро́ () — французский кабинет министров периода Пятой республики во главе с Жан-Марком Эро:

 правительство Жан-Марка Эро (1) — с 15 мая по 18 июня 2012 года;
 правительство Жан-Марка Эро (2) — с 18 июня 2012 года.

Правительство Франции